Скелтън може да се отнася за:
 Джон Скелтън (1460-1529), английски поет
 Ред Скелтън (1913-1997), американски комик